Микулович — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Микулович, Александр Александрович (род. 1996) — российский хоккеист, защитник.
 Микулович, Владимир Иванович (род. 1946) — советский радиофизик.
 Микулович, Иван Фёдорович (род. 1918) — советский партийный деятель.